

Patronymes 

 Charles I, baron de Montmorency (1325-1381) maréchal de France en 1344, démissionnaire en 1347
 Charles, duc de Damville, (1537-1612), amiral de France en 1596.
 Charles I Frédéric, huitième duc de Piney-Luxembourg (1662-1726).
 Charles Philippe de Montmorency ( † ),  prince de Robech, grand d'Espagne de  classe (1713), maréchal de camp (royaume de France, 1704), lieutenant général des armées du roi d'Espagne (royaume d'Espagne, 1713).
 Charles II Frédéric, neuvième duc de Piney-Luxembourg (1702-1764), Maréchal de France en 1757